Zimmerberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Zimmerberg (Abtsgmünd), Weiler im Gemeindeteil Pommertsweiler von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Zimmerberg (Argenbühl), Weiler im Gemeindeteil Ratzenried von Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Zimmerberg (Marienheide), Ort der Gemeinde Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Zimmerberg (Tettnang), Weiler des zentralen Stadtteils von Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Zimmerberg (Oberburg), Weiler der Gemeinde Oberburg, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Berge und Erhebung:
 Zimmerberg (769 m), Hügelkette und Name einer Planungsregion im Kanton Zürich in der Schweiz
 Zimmerberg (Tabarz) (641,3 m), Berg im Landkreis Gotha in Thüringen in Deutschland

 Zimmerberg (Harz), Berg im Unterharz, Sachsen-Anhalt
 Zimmerberg (Kühlung), Berg im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland
 Zimmerberg (Vogler), Erhebung des Voglers in Niedersachsen in Deutschland
 Zimmerberg (Windleite), Erhebung der Windleite in Thüringen in Deutschland

Zimmerberg ist der Name
 eines von der Bodan-Werft für die Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft gebauten Motorschiffs